Sonqor kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sonqor (ort), Zanjan, 
 Sonqor (kommunhuvudort), Kermanshah, 
 Sonqor (shahrestan), Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar